31-й турнир Нидерландской шахматной ассоциации состоялся в 1903 году в Хилверсюме. В турнире, помимо голландских шахматистов, участвовали также представители Австро-Венгрии, Германии и Великобритании. Победу в соревновании одержал немецкий мастер Пауль Леонгардт, опередивший на пол-очка Олдржиха Дураса. Они значительно оторвались от остальных участников. В последнем туре Дурас не сумел одолеть Беньямина Лейссена, а Леонгардту удалось выиграть у Яна Кольсте. На итог борьбы повлияла также их личная встреча в 1-м туре, в которой победу одержал Леонгардт.

Турнирная таблица

Примечания

Литература 
 Н. И. Греков «История шахматных состязаний», 2-е издание, Физкультура и туризм, Москва, 1937. С. 70;

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Международные соревнования по шахматам в Нидерландах
1903 год в шахматах
1903 год в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Хилверсюме